Dvorje (Cerklje na Gorenjskem), een plaats in de Sloveense gemeente Cerklje na Gorenjskem
 Dvorje (Moravče), een plaats in de Sloveense gemeente Moravče